Повна дискографія каліфорнійської панк-групи The Offspring.

Група була заснована в 1984 ріку. В даний час до її складу входять вокаліст і гітарист Декстер Голланд, гітарист Кевін Вассерман, бас-гітарист Грег Крісел і ударник Піт Параду. Протягом довгого часу (з 1986 2003 рік) на ударних в групі грав Рон Велті.

До цього моменту група випустила дев'ять альбомів, один збірник найкращих пісень («Greatest Hits»), чотири EP і три DVD, сумарний тираж яких перевищив 38 мільйонів примірників. Це дозволяє вважати їх однією з найбільш успішних панк-груп в історії.

Альбоми

Студійні альбоми

Збірки

Міні-альбоми

Демо альбоми

Інші

Пісні

Сингли 

A Ці сингли не потрапив в чарт Billboard Hot 100 chart, але вони потрапили на Hot 100 Airplay чарт. 
B "The Kids Aren't Alright" не потрапив в чарт Billboard Hot 100 chart, але потрапив на Bubbling Under Hot 100 Singles chart під номером 5.
C "(Can't Get My) Head Around You" не потрапив в чарт Billboard Hot 100 chart, але потрапив на the Bubbling Under Hot 100 Singles chart під номером 20.
D "Can't Repeat" не потрапив в чарт Billboard Hot 100 chart, але потрапив на Bubbling Under Hot 100 Singles chart під номером 10.
E "Hammerhead" не потрапив в чарт Billboard Hot 100 chart, але потрапив на Bubbling Under Hot 100 Singles chart під номером 5.
F "Kristy, Are You Doing Okay?" не потрапив в чарт Billboard Hot 100 chart, але потрапив на Bubbling Under Hot 100 Singles chart під номером 6.
G "Days Go By" не потрапив в чарт Billboard Hot 100 chart, але потрапив на Bubbling Under Hot 100 Singles chart під номером 17.

Саундтреки

Пісні, які не ввійшли в альбоми

Кавери

Відео

Відеоальбоми

Відеокліпи

Примітки 

Offspring